Марин Чилић је био двоструки узастопни шампион, али је изгубио у првом колу од Кеиа Нишикорија. Трећи носилац, Станислас Вавринка је освојио своју прву титулу на овом турниру победом у финалу над седмим носиоцем Гзавје Малисом са 7–5, 4–6, 6–1.

Носиоци 

  Томаш Бердих (полуфинале)
  Марин Чилић (прво коло) 
  '''Станислас Вавринка (победник)
  Ришар Гаске (друго коло)

<li> Жереми Шарди (прво коло)
<li> Јанко Типсаревић (полуфинале)
<li> Гзавје Малис (финале)
<li> Робин Хасе (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2011.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2011.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно